Aurenche ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Aurenche (1903–1992), französischer Drehbuchautor
 Marie-Berthe Aurenche (1906–1960), französische Malerin